Estats Units
 Norwood (Bronx), part del barri del Bronx, Nova York
 Norwood (Carolina del Nord)
 Norwood (Colorado)
 Norwood (Geòrgia)
 Norwood (Illinois)
 Norwood (Kentucky)
 Norwood (Louisiana)
 Norwood (Massachusetts)
 Norwood (Missouri)
 Norwood (Nova Jersey)
 Norwood (Nova York)
 Norwood (Ohio)
 Norwood Court, població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Norwood Young America, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota
 Austràlia: Norwood (Austràlia Meridional)
 Miscel·lània: Norwood (pel·lícula), pel·lícula del 1970 protagonitzada per Pat Hingle